Homma kan syfta på:

 Homma – eller ålhomma, ett passivt redskap för ålfiske
 Homma ry – en finländsk förening som driver det invandringsfientliga internetforumet Hommaforum

Personer
Peresoner med namnet Homma eller Honma (japanska: 本間), ett japanskt släktnamn
 Chieko Homma (1964–), en tidigare japansk fotbollsspelare
 Isao Homma (1981–), en japansk fotbollsspelare
 Josh Homme (1973–), en amerikansk musiker
 Koji Homma (1977–), en japansk fotbollsspelare
 Masaharu Homma (1887–1946), en japansk general
 Shion Homma (2000–), en japansk fotbollsspelare

Japanska efternamn